Die Liste von Bonifatiuskirchen (auch Bonifatius-Kirche) enthält Kirchen, die unter dem Patrozinium des heiligen Bonifatius, des „Apostels der Deutschen“, stehen bzw. nach ihm benannt sind.

Deutschland

A
 St. Bonifatius (Aalen)
 St. Bonifatius (Ackendorf)
 St. Bonifatius (Adelshofen)
 St. Bonifatius (Aerzen)
 St. Bonifatius (Ahlstadt)

 St. Bonifatius (Alsheim)
 St. Bonifatius (Altenbeichlingen)
 Bonifatiuskirche (Altendorf) in Altendorf (Naumburg)
 St. Bonifatius (Apolda)
 Bonifatius-Kirche (Arle)
 St. Bonifatius (Aschfeld)

B
 St. Bonifatius (Bad Belzig)
 St. Bonifatius (Bad Bodenteich)
 St. Bonifatius (Bad Dürrenberg)
 St. Bonifatius (Badenhausen)
 St. Bonifatius (Bad Hersfeld)
 Marktkirche St. Bonifacii (Bad Langensalza)
 St. Bonifatius (Bad Nauheim)
 St. Bonifatius (Bad Sooden - Allendorf)
 St. Bonifatius (Bad Wildbad)
 St. Bonifatius (Bechstedtstraß)
 St. Bonifatius (Benstrup)
 St.-Bonifatius-Kirche (Bergen)
 St. Bonifatius (Berlin-Kreuzberg)
 St. Bonifatius (Bernburg)
 St. Bonifatius (Bielefeld)
 St. Bonifatius (Bielstein)
 St. Kilian und St. Bonifatius (Blankenbach)
 St. Bonifatius (Böblingen)
 St. Bonifatius (Böhmfeld)
 St. Bonifatius (Bollstedt)
 St. Bonifatius (Braunsbach)
 St. Bonifatius (Bremen) (profaniert)
 St. Bonifatius (Brüel)
 St. Bonifatius (Butterstadt)

C
 St. Bonifatius (Calau)
 Bonifatiuskirche (Celle-Klein Hehlen)

D
 St. Bonifatius (Dannheim)
 St. Bonifatius (Detmold)
 St. Bonifatius (Dietenhofen)
 St. Bonifatius (Ditfurt)
 St. Bonifatius (Dolgesheim)
 St. Bonifatius (Dortmund)
 St. Bonifatius (Duisburg)
 St. Bonifatius (Düren)
 St. Bonifatius (Dürwiß)
 St. Bonifatius (Düsseldorf-Bilk)

E
 St. Bonifatius (Emleben)
 St. Bonifatius (Emmendingen)
 St. Bonifatius (Erkner)
 St. Bonifaz (Erlangen)
 St. Bonifatius (Essen-Bergeborbeck)
 St. Bonifatius (Huttrop)

F

 Bonifatiuskapelle (Frankfurt am Main)
 St. Bonifatius (Frankfurt am Main) in Frankfurt-Sachsenhausen
 St. Bonifatius (Freckenhorst)
 St. Georg und Bonifatius (Freiburg im Breisgau)
 St. Bonifatius (Friedeburg)
 St. Bonifatius (Friedrichslohra, evangelisch-lutherisch)
 St. Bonifatius (Friedrichslohra, römisch-katholisch)
 St. Bonifatius (Fulda-Horas)

G
 St. Bonifatius (Gehrden)
 St. Bonifatius (Gierstädt)
 St. Bonifatius (Gießen)
 St. Bonifatius (Gochsheim OT Weyer)
 St. Bonifatius (Gorsleben)
 St. Bonifatius (Gotha)
 St. Bonifatius (Großburschla)
 St. Bonifatius (Großfurra)
 St. Bonifatius (Großmaischeid)
 St. Bonifatius (Großmölsen)
 St. Bonifatius (Großwelzheim)
 St. Bonifatius (Grömitz)

H

 St. Bonifatius (Hagen-Haspe)
 St. Bonifatius (Hagen-Hohenlimburg)
 St. Bonifatius (Hamburg-Eimsbüttel)
 St. Bonifatius (Hamburg-Wilhelmsburg)
 St. Bonifatius (Hameln)
 St. Bonifatius (Haren-Altenberge)
 Bonifatiuskirche (Harle)
 St. Bonifatius (Heichelheim)
 St. Bonifatius (Heidelberg)
 St. Bonifatius (Heidenheim)
 St. Bonifatius (Heilsberg), Thüringen
 St. Bonifatius (Hemer)
 St. Bonifatius (Herne)
 St.-Bonifatius-Kirche (Herrnhut)
 St. Bonifatius (Hessisch Oldendorf)
 St. Bonifatius (Hiddenhausen-Eilshausen)
 St. Bonifatius (Hochheim)
 St. Bonifatius (Hofheim)
 Bonifatiuskirche Holzhausen (Homberg)
 St. Bonifatius (Holzsußra)
 Bonifatiuskloster Hünfeld
 St. Bonifatius (Huttrop)

K

 St. Bonifatius (Karben)
 St. Bonifatius (Karlsruhe)
 St. Bonifatius (Kassel)
 St. Bonifatius (Kirchheilingen)
 Bonifatiuskirche (Kleinbrembach)
 Bonifatiuskirche (Klein Hehlen)
 St. Bonifatius (Köln-Nippes)
 Bonifatiuskapelle (Königheim)
 St. Bonifatius (Kronshagen)

L

 St. Bonifatius (Langenholzen)
 St. Bonifatius (Leinefelde)
 St. Bonifatius (Leipzig)
 St. Bonifatius (Lingen)
 St. Bonifatius (Lörrach)
 St. Bonifatius (Lübeck)
 St. Bonifaz (Ludwigshafen)

M
 St. Bonifaz (Mainz)
 St.-Bonifatius-Kirche (Mannheim-Friedrichsfeld)
 St.-Bonifatius-Kirche (Mannheim-Wohlgelegen)
 St. Bonifatius (Mehrstedt)
 St. Bonifatius (Mönchengladbach)
 St. Bonifatius (Mönchsondheim)
 St. Bonifatius (Mühlhausen)
 Abtei St. Bonifaz (München)

N
 St. Bonifatius (Nennsdorf)
 St. Bonifatius (Neuenkirchen)
 St. Bonifatius (Niederbieber)

O
 St. Bonifatius (Ober-Abtsteinach)
 St. Bonifatius (Oberheldrungen)
 St. Bonifaz (Oberlauter)
 Bonifatius-Nothelfer-Kapelle (Oberwittstadt)

P
 St. Bonifatius (Paderborn)
 St. Bonifatius (Pfullendorf), evangelische Kirche in der Gemeinde Bufleben im Landkreis Gotha in Thüringen
 St. Bonifatius (Püttlingen)

R
 St. Bonifatius (Rannungen)
 St. Bonifaz (Regensburg)
 St. Bonifatius (Remscheid)
 St. Bonifatius (Reichshof-Wildbergerhütte)
 St. Bonifacius (Rettgenstedt)
 St. Bonifatius (Riethnordhausen)
 St. Bonifatius (Rockstedt)
 St. Bonifatius (Röthenbach)

S

 St. Bonifatius (Saarbrücken-Dudweiler) (profaniert)
 St. Bonifatius-Kirche (Sachsenhausen)
 St. Bonifatius (Schapdetten)
 Bonifatiuskirche (Schenefeld)
 St. Bonifatius (Schlüchtern)
 St. Bonifatius (Schöndorf)
 St. Bonifatius (Selters/Ww.)
 St. Bonifatius (Siersleben) (profaniert)
 St. Bonifatius (Sömmerda)
 St. Bonifatius (Süpplingen)
 St. Bonifatius (Sundhausen)
 St. Bonifatius (Schrecksbach)

T
 St. Bonifatius (Tauberbischofsheim)
 Stadtkirche St. Bonifatius (Treffurt)
 St. Bonifatius (Tröchtelborn)

U
 St. Bonifatius (Überherrn)
 Bonifatiuskirche (Unfinden)
 St. Bonifatius (Ungedanken)

V

 St. Bonifatius (Varel)

W
 St. Bonifatius (Wanzleben)
 St. Bonifatius (Weddel)
 St. Bonifatius (Weißenohe)
 St. Bonifatius (Westrhauderfehn)
 St. Bonifatius (Wetter)
 St. Bonifatius (Wetzlar)

 St. Bonifatius (Weyer)
 St. Bonifatius (Weyhers)
 St. Bonifatius (Wichtshausen)
 St. Bonifatius (Wiesbaden)
 St. Bonifatius (Windsbach)
 St. Bonifatius (Windshausen)
 St. Bonifatius (Winkels)
 St. Bonifatius (Wirges)
 St. Bonifatius (Wittmund)
 St. Bonifatius (Wollbach)
 St. Bonifatius Worms-Abenheim
 St. Bonifatius (Wundersleben)
 St. Bonifatius (Wüstheuterode)
 St. Bonifatius (Wunstorf)

Italien 
 Santi Bonifacio e Alessio, Titelkirche in Rom

Kanada 
 Kathedrale Saint-Boniface, Winnipeg, Manitoba

Niederlande 
 St. Bonifatius (Leeuwarden)
 Bonifaciuskerk (Medemblik)
 Bonifatiuskerk (Ter Idzard)

Österreich 
 Pfarrkirche Breitenfurt bei Wien-St. Bonifaz, Niederösterreich

Polen 

 St. Bonifatius (Breslau)
 Bonifatiuskirche (Zgorzelec)

Vereinigtes Königreich 
 St. Bonifatius (London)
 Kathedrale St. Maria und St. Bonifatius, Plymouth
 St Boniface Kirk, Papa Westray, Orkney

Siehe auch 
 Fuldaer Dom, die Grabkirche des Heiligen Bonifatius (Patrozinium St. Salvator)
 St. Boniface Roman Catholic Church

Literatur 
 Willi Stoffers: Patronatskirchen zum Gedenken an den Hl. Bonifatius, den Apostel der Deutschen, im Bistum Hildesheim. Hildesheim 2004.

Weblinks 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)